Pachymatisma är ett släkte av svampdjur som beskrevs av Johnston 1842. Pachymatisma ingår i familjen Geodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Pachymatisma